Darnycja – area urbana a Kiev
 Distretto di Darnycja – uno dei 10 distretti amministrativi della città di Kiev
 Stazione della metropolitana di Darnycja – stazione della metropolitana a Kiev
 Stazione ferroviaria di Darnycja – stazione ferroviaria a Kiev